Ardor (Erkki-Sven Tüür), compositie van de Est Erkki-Sven Tüür
Ardor (The Opium Cartel), studioalbum van The Opium Cartel